Sandy Bay – miejscowość na Wyspie Świętej Heleny
 Sandy Bay – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Queens
  – zatoka na Gibraltarze